Горькая Балка — село в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Горькая-Балка.

География 
Расстояние до краевого центра: 180 км. Расстояние до районного центра: 30 км.

История 
Основано в 1895 году.

С 2004 года и до 1 мая 2017 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Горькая Балка.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года, 98 % населения — русские.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Центр культуры и досуга

Образование 
 Детский сад № 13 «Вишенка»
 Средняя общеобразовательная школа № 8
 Детская школа искусств

Люди, связанные с селом 
 Блесков, Александр Алексеевич (1922—2006) — Герой Социалистического Труда, более 30 лет был председателем колхоза имени Ленина (село Горькая Балка)
 Филимонов, Иван Максимович (1921, село Горькая Балка) — Герой Советского Союза
 Шебалков, Андрей Георгиевич (1921, село Горькая Балка — 1980) — Герой Советского Союза

Памятники 
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942—1943, 1966, 1989 годы

Кладбище 
 Гражданское кладбище (общественное открытое). Расположено в районе улицы Шоссейной. Площадь участка 41 949 м².

Примечания

Ссылки 

 

Упразднённые муниципальные образования Советского района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)